Banyu Biru (Air Sugihan)
 Banyu Biru (Widodaren)
 Banyubiru (Semarang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing